Alexandru Cantacuzino – avvocato e politico rumeno 
 Andronico Cantacuzino – banchiere e diplomatico greco
 Constantin o Costantino Cantacuzino (1639–1716) – nobile, stolnik, storico e diplomatico valacco
 Constantin Cantacuzino (m. 1877) – politico valacco, caimacam (vicegovernatore) nel 1848
 Constantin Cantacuzino (1905–1958) – aviatore, militare, hockeista su ghiaccio e inventore rumeno
 Gheorghe Grigore Cantacuzino – politico rumeno
 Michele Cantacuzino o Michail Kantakouzenos – mercante e politico greco